Парламентская библиотека (Канада)
 Парламентская библиотека (Япония)